Марк де Ри (; ок. 1545 — декабрь 1598 или начало 1599), маркиз де Варамбон — военный и государственный деятель Испанской империи.

Биография 

Сын Жерара де Ри (ум. 1575), маркиза де Трефор, барона де Балансон, сеньора де Вийяфанс, и Клод Луизы де Лонгви. Жерар де Ри, младший брат Жоашена де Ри, был секретарем Карла V и участником Итальянских войн.

Владение Варамбон, до 1601 года зависевшее от Савойского герцогства, было унаследовано Марком де Ри от тетки, Клодин де Ри (ум. 1593), добившейся от герцога в 1576 году возведения этой земли в ранг маркизата. Марк де Ри с 1577 года начал титуловаться маркизом де Варамбон, и в дальнейшем упоминался под этим именем в документах и мемуарах. Кроме этого был графом де Вара (Varax), де Ла-Рош-ан-Монтань, и сеньором де Сент-Ипполит, Виллерсексель и Ришмон.

В 1560 году стал аббатом-коммендатарием Сен-Клода. Участвовал в делегации, отправившейся 14 января 1575 в Нидерланды, и в феврале прибывшей в Брюссель. Сам де Ри из-за болезни смог приехать в столицу только в марте. Делегация была принята генерал-губернатором Рекесенсом, и Марк де Ри получил должность во Франш-Конте.

Маркиз де Варамбон, если верить «Мемуарам» Маргариты де Валуа, сыграл центральную роль в трагической истории ее придворной дамы мадемуазель де Турнон.  В конце июля 1577, во время поездки королевы Наваррской на воды в Спа для встречи с доном Хуаном Австрийским, Марк де Ри, вместе с братом, бароном де Балансоном, и герцогом ван Арсхотом входил в свиту наместника. Он сопровождал дона Хуана 24 июля 1577, когда тот принял во владение Намюрский замок.

28 октября 1577 маркиз вместе с советником герцогства Люксембург был направлен в Германию, и до января 1578 вел переговоры с герцогом Баварским и императором Рудольфом II по поводу эрцгерцога Маттиаса и набора войск. 5 марта 1578 послы представили наместнику доклад о результатах миссии.

Вернувшись весной 1578 в Бургундию, Варамбон набрал полк, вошедший в состав королевской армии. Это подразделение дислоцировалось во Франш-Конте. Набранный частью из местных крестьян, частью из наемников, полк плохо снабжался, и занимался грабежом и насилиями на территории графства. Филипп II в послании Фарнезе от 12 сентября 1579 заметил, что солдаты Варамбона доходят до оскорбления религии.

После взятия Маастрихта Фарнезе приказал вернуть в Нидерланды иностранные войска, в том числе и бургундские части. Два верхнебургундских полка (барона де Клерво и Варамбона) остались во Франш-Конте, но маркиз прибыл в Нидерланды, и стал одним из высших офицеров в ставке наместника.

Весной 1580 Варамбон узнал, что войска Генеральных штатов собираются напасть на Рубе, где находился Робер де Мелён с семьей, и поспешил на помощь генералу. Под командованием де Мелёна маркиз 10 мая 1580 участвовал в битве при Ингельмюнстере, где был взят в плен лагерный маршал Генеральных штатов Франсуа де Лану. Варамбон в этом сражении был ранен. В следующем году участвовал в осаде Турне (5.10—30.11), а в августе 1582 в неудачной попытке захватить Гент.

После того, как Южные Нидерланды согласились на возвращение иностранных войск, Фарнезе приказал Варамбону привести бургундский полк, и маркиз 3 июля 1582 привел под стены Ауденарде 2000 человек, произведя впечатление форсированным маршем, в ходе которого подразделение проходило более 37 км в сутки.

В начале 1583 он организовал размещение королевских войск на зимних квартирах в районе Касселя. В том же году участвовал во взятии Дюнкерка.

Принимал участие в осаде Антверпена. 27 августа вступил в город в свите герцога Пармского. На торжественной церемонии 27 апреля 1586 в Брюсселе первым получил из рук наместника цепь ордена Золотого руна, которая была ему обещана еще в 1577 году.

В 1587 году был направлен на границу Лотарингии и Франш-Конте. В мае занял Люр, в августе его полк поступил под командование герцога Лотарингского.

В 1588 году бургундский полк, состав которого уменьшился в ходе предыдущих кампаний, был соединен с ирландским терсио, в ходе формирования авангарда сил вторжения, которые должна была принять на борт Непобедимая армада.

В 1589 году Варамбон был назначен статхаудером и генерал-капитаном Гелдерна, и принял командование армией, воевавшей на стороне Эрнста Баварского. Потерпел неудачу при попытке взять Райнсберг, вступил в конфликт с другими генералами, после чего был отозван Фарнезе, и 10 августа 1590 назначен губернатором и генерал-капитаном Артуа. В честь этого события в 1591 году была выпущена памятная медаль. С этого времени бургундцы Варамбона стали вспомогательными войсками. В 1590—1592 годах они находились в Нидерландах, и не участвовали в походах герцога Пармского во Францию.

После смерти Фарнезе Марк де Ри неоднократно рассматривался как кандидат на пост командующего полевой армией, но так и не получил повышения, оставшись во главе гарнизонов и территориальных частей, оборонявших Артуа.

По мнению Клода Депова, предубеждение нидерландских чиновников против иностранцев проявилось в ходе встречи эрцгерцога Эрнста с духовенством, губернаторами и членами Госсовета 18—19 января 1595, когда мнения Варамбона и Карла фон Мансфельда наместник выслушал последними.

Испанцы также не испытывали к маркизу уважения. 15 февраля 1595 Диего Ибарра, секретарь Эрнста Австрийского, заявил, что Варамбон в военных делах не на высоте.

Вскоре это мнение подтвердилось. Осенью 1596 французская армия маршала Бирона вторглась в Артуа. 1 сентября французы взяли замок Эмберкур, а 5-го, при попытке отбить крепость, Варамбон был взят в плен. Французы потребовали выкуп в 40 тыс. экю (60 тыс. флоринов, или 160 тыс. ливров), и предоставили маркизу три месяца для сбора средств в его контуазских и бресских владениях.

Пуллен де Сен-Фуа рассказывает, что маршал Бирон, чьим пленником был Марк де Ри, назначил выкуп в 30 тысяч экю. Узнав об этом, маркиз заявил, что скорее останется в плену до конца своих дней, чем согласится с такой суммой, явно недостойной человека его положения. Бирон принес извинения и осведомился, какую цену тот сам считает справедливой? Варамбон предложил за себя 50 тысяч.

Пленение Варамбона подтвердило негативное мнение о нем, высказанное в отчете о нидерландских госслужащих от 2 апреля 1596: «Дворянин отважный, но лишенный способностей. Не нанесет ущерба, погибнув ради короля или ради чести».

7 сентября временным генерал-капитаном Артуа был назначен князь де Шиме. Тем не менее, формально Марк де Ри оставался губернатором до самой смерти. Э. Пуле датирует ее 24 декабря 1598. Место погребения неизвестно.

Семья 

После трагического окончания истории с мадемуазель де Турнон, маркиз де Варамбон формально вступил в брак только спустя 20 лет.

20 марта 1596 эрцгерцог Альбрехт проинформировал Филиппа II о проекте брака маркиза со вдовствующей герцогиней Брауншвейгской.

В 1597 или в феврале 1598 Марк де Ри женился на Доротее Лотарингской, дочери герцога Франсуа I и Кристины Датской. При этом есть сведения, что тайный брак между ними был заключен вскоре после того, как герцогиня в 1584 году овдовела. Маргарита де Валуа также сообщает, что Варамбон женился на принцессе, вопреки сопротивлению ее родни.

Дети от этого брака неизвестны.

Литература 

 , p. 396 
  
 Gollut L. Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. — Arbois: August Javel, 1846, col. 1125 
 , p. 304 
 Moréri L. Supplément au dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane. T. III. — Basle: veuve de Jean Christ, 1745, p. 691 
 , p. 265—266
 , p. 187
 , pp. 158, 177

Ссылки 

 
 
 

Участники Восьмидесятилетней войны, Испания